Ruppertskirchen ist der Ortsname von

 Ruppertskirchen (Altomünster), Ortsteil des Marktes Altomünster, Landkreis Dachau, Bayern
 Ruppertskirchen (Arnstorf), Ortsteil des Marktes Arnstorf, Landkreis Rottal-Inn, Bayern